Amazonas (o Amazon, en inglés) es el nombre de varios buques de guerra, entre ellos:

Buques de la Armada Argentina: 
 Amazonas, renombrado General Brown y luego Chacabuco. Combatió en las guerras civiles y fue la primera sede de la Escuela Naval Militar.

Buques de la Armada de Brasil: 

 Fragata Amazonas (1825), ex Constituição, ex Isabel.
 Corbeta Amazonas (1828), transporte, ex Trinta de Agosto.
 Goleta Amazonas (1840).
 Fragata a vapor Amazonas (1851), buque insignia en la Guerra del Paraguay.
 Crucero Amazonas (1895).
 Contratorpedero Amazonas (CT-1) (1908).
 Contratorpedero Amazonas (D-12) (1940).
 Submarino Amazonas (S-16) (1945).

Buques de la Armada de Chile:
 Transporte Amazonas (1874), transporte a vapor que sirvió en la guerra del Pacífico.

Buques de la Armada de Ecuador:
 BAE Amazonas (DF-81) ex USS ARD-17.

Buques de la Marina de Guerra del Perú:
 Fragata BAP Amazonas (1851):
 BAP Amazonas (1934).
 BAP Amazonas (CF-12).

Buques de la Armada de Venezuela:
 Amazonas (T-21), ex USS Vernon County (LST-1161).

Buques de la Marina Real británica:

 Fragata HMS Amazon (1745), ex Panthere, capturada a Francia en 1745.
 Fragata HMS Amazon (1773).
 Fragata HMS Amazon (1795), perdida en 1797 en combate con el Droits de l'Homme.
 Fragata HMS Amazon (1799).
 Fragata HMS Amazon (1821).
 Goleta HMS Amazon (1865).
 Destructor HMS Amazon (1908).
 Destructor HMS Amazon (D39), primero de su tipo construido tras la Primera Guerra Mundial; sirvió en la Segunda Guerra Mundial.
 Fragata HMS Amazon (F169), primera fragata del Tipo 21 y la única que no combatió en la Guerra de Malvinas.

Buques de la Armada de los Estados Unidos:
 Barca USS Amazon (1861).
 Crucero Amazonas, renombrado New Orleans.

Nombres de buques de guerra